

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe 
 Trojany – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew 
 Trojany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Dąbrówka 
 Trojany - część wsi Nagórki w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica
 Trojany - część wsi Stare Szabły w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo

Miejscowość na Ukrainie 
 Trojany – wieś w rejonie samborskim

Zobacz też 
 Krzywanice-Trojany, Piotrowo-Trojany, Purzyce-Trojany, Wójty-Trojany, Żmijewo-Trojany
 Trojan, Trojanowice, Trojanowo, Trojanów, Trojanówek, Trojanówka